Il doppio del torneo di tennis Ordina Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jim Grabb e Richey Reneberg che hanno battuto in finale John McEnroe e Michael Stich 6-4, 6-7, 6-4.

Teste di serie 

 Tom Nijssen /  Cyril Suk (quarti di finale)
 Jim Grabb /  Richey Reneberg (campioni)

 Kent Kinnear /  Sven Salumaa (primo turno)
 Hendrik Jan Davids /  Libor Pimek (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1992

Ordina Open 1992